

Geografia
 Cipro
 Delis – collina nel distretto di Eparchía Ammochóstou

Persone 
 Iōannīs Delīs – politico greco, membro del Parlamento Ellenico
 Luis Delís – ex discobolo e pesista cubano
 Sotiris Delis – politico svedese